Atzala kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Atzala (ort), Puebla, 
 Atzala (kommun), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar